Elaeocarpaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Elaeocarpaceae ingår i ordningen harsyreordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Elaeocarpaceae 760 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Elaeocarpaceae